Ържаново () е село в Северна Македония, в Община Кавадарци.

География 
Селото е разположено южно от Кавадарци в склоновете на Козяк планина. Част е от Тиквешко Мариово. Селото е планинско, на надморска височина от 990 метра.

Преброявания

Бележки 

Села в община Кавадарци